Morawitz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 August Feodorovitsh Morawitz
 Ferdinand Ferdinandovitsch Morawitz